Selma steht für:
 Selma (Vorname), einen weiblichen Vornamen
 Selma (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Ava DuVernay aus dem Jahr 2014
 Selma (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Selma (Ossian), eine fiktive Burg im Roman Ossian von James Macpherson
 Selma (Seeungeheuer), ein norwegisches Seeungeheuer

Selma heißen folgende geographische Objekte:
 Selma GR, Gemeinde im Kanton Graubünden
 Selma (Alabama), Vereinigte Staaten
 Selma (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Selma (Colorado), Vereinigte Staaten
 Selma (Indiana), Vereinigte Staaten
 Selma (Iowa), Vereinigte Staaten
 Selma (Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Selma (Kansas), Vereinigte Staaten
 Selma (Louisiana), Vereinigte Staaten
 Selma (Michigan), Vereinigte Staaten
 Selma (Mississippi), Vereinigte Staaten
 Selma (Missouri), Vereinigte Staaten
 Selma (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Selma (Ohio), Vereinigte Staaten
 Selma (Oregon), Vereinigte Staaten
 Selma (South Carolina), Vereinigte Staaten
 Selma (Texas), Vereinigte Staaten
 Selma (Virginia), Vereinigte Staaten

Selma ist der Name folgender Personen:
 Bartolomeo de Selma y Salaverde (~1595–nach 1638), spanischer Fagottist und Komponist des Frühbarock
 Georgi Anatoljewitsch Selma (1906–1984), sowjetischer Fotograf

Siehe auch:
 Villa Selma